

Najunosniji filmovi
Ovo je popis 10 najunosnijih filmova koje je Spielberg napisao, režirao ili glumio u njima prema podacima Box Office Mojoa. Popis ne uključuje flmove u kojima je imao manje uloge, ili se pojavio u cameo ulozi. Spielbergovi filmovi su u Americi zaradili više od 3,5 milijarde dolara, uz prosjek od 156 milijuna po filmu.

Televizija 

Night Gallery (1969., 1971.)
segment B "Eyes" [emitirano 8. studenog 1969.] (30 min.)
ep. 4 seg. A "Make Me Laugh" [emitirano 6. siječnja 1971.] (30 min.)
Marcus Welby, M.D. (1970.) ep. 1-27 "Daredevil Gesture" (60 min.) [emitirano 17. ožujka 1970.]
The Name of the Game (1971.) ep. 3-16 "L.A. 2017" (90 min.) [emitirano 15. siječnja 1971.]
Psihijatar (1971.)
ep. 1-2 "The Private World of Martin Dalton" (60 min.) [emitirano 10. veljače 1971.]
ep. 1-6 "Par for the Course" (60 min.) [emitirano 10. ožujka 1971.] 
Columbo (1971.) ep. 1-1 "Murder By the Book" (90 min.) [emitirano 15. rujna 1971.]
Owen Marshall: Counselor At Law (1971.) ep. 1-3 "Eulogy for a Wide Receiver" (60 min.) [emitirano 30. rujna 1971.]
Dvoboj (1971.) TV film (90 min.)
Something Evil (1972.) TV film (90 min.) [emitirano 21. siječnja 1972.]
Savage (1973.) TV film (90 min.)  [emitirano 31. ožujka 1973.]
Strokes of Genius (1984.) TV serija [emitirano u svibnju 1984.]
Amazing Stories (1985.)
ep. 1-1 "Ghost Train" (30 min.) [emitirano 6. listopada 1985.]
ep 1-7 "The Mission" (60 min.) [emitirano 3. studenog 1985.] (dio Amazing Stories: Book One)

Filmografije